Robert Murphy, Rob Murphy, Bob Murphy
 Irish Bob Murphy, Edwin Lee Conarty (1922–1961) – amerykański bokser irlandzkiego pochodzenia
 Bob Murphy, Robert Joseph Murphy Jr. (ur. 1943) – amerykański golfista
 Bob Murphy, Robert Kevin Murphy (ur. 1950) – nowozelandzki wioślarz, olimpijczyk
 Bob Murphy (ur. 1951) – kanadyjski hokeista
 Rob Murphy (ur. 1960) – amerykański baseballista
 Rob Murphy (ur. 1969) – kanadyjski hokeista
 Robert P. Murphy, Bob Murphy (ur. 1976) – amerykański ekonomista
 Robert Murphy – irlandzki snookerzysta